Steuersplittung bezeichnet folgende Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts:
 Steuersplitting I, Einführung des Ehegattensplittings im Jahr 1958
 Steuersplitting II, Nichtigkeit von Teilen der Einkommensteuergesetze 1951, 1953, 1955 und 1958
 Steuersplitting III, Bestätigung des Ehegattensplitting als verfassungsgemäß und kompensatorisch unerlässlich

Siehe auch:
 Ehegattensplitting
 Familiensplitting
 Realsplitting
 Quasisplitting
 Witwensplitting
 Splitting (Begriffsklärung)
 Familienleistungsausgleich
 Zusammenveranlagung